Kingoriidae — родина дицинодонтів, що жили на суперконтиненті Гондвана у пізньому пермі та у ранньому тріасі.   Викопні рештки були знайдені в Індії, Малаві, Мозамбіку, Південній Африці, Танзанії та Замбії.

Філогенія 

Нижче наведено кладограму Kammerer er al. (2013):

Примітки 

Дицинодонти